Aeschynite-(Ce), con prevalente contenuto di cerio
 Aeschynite-(Nd), con prevalente contenuto di neodimio
 Aeschynite-(Y), con prevalente contenuto di ittrio